Phasenschieber steht:

 in der Nachrichten- und Funktechnik für eine Elektronikschaltung zur Phasenverschiebung von elektrischen Schwingungen

 in der elektrischen Energietechnik für eine spezielle Bauart/Anwendung einer Synchronmaschine als Phasenschieber (Maschine) zur Erzeugung von Blindleistung
 in der elektrischen Energietechnik für den Phasenschiebertransformator zur Querregelung von Leistungsflüssen in Hochspannungsleitungen